Plusieurs villes françaises possèdent une rue Kléber :
Rue Kléber à Bordeaux ; 
Rue Kléber à Colmar ;
Rue Kléber à Nancy ;
Rue Kléber à Nantes.
Rue Kléber à Paris, devenue rue de la Fédération .

Kléber Rue